

Geografia 
 Sannicandro di Bari – comune italiano nella città metropolitana di Bari
 Sannicandro Garganico – comune italiano nella provincia di Foggia

Persone 
 Sannicandro – cognome italiano
 Arcangelo Sannicandro (1943) – avvocato e politico italiano

Pagine correlate 
 San Nicandro